Francesco di Domenico – legnaiuolo e architetto attivo in Toscana nel XV secolo
Francesco Di Domenico – alpinista italiano  

Francesco Di Domenico – giornalista e scrittore italiano